Ligue 1 2013/2014 var den 75:e säsongen av Frankrikes högstaserie i fotboll, och den 11:e säsongen sedan serien bytte namn till Ligue 1. Serien spelades från 10 augusti 2012 till 26 maj 2013, och avgjordes efter 380 spelade matcher mellan 20 klubblag. Paris Saint-Germain från Paris blev ligamästare för tredje gången. Zlatan Ibrahimović från Sverige blev meste målgörare när han gjorde 30 mål för ligamästarna.

Regerande mästare från säsongen 2011–12 var Montpellier HSC från Montpellier.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Externa länkar 
 LFP.fr - officiell webbplats

Referenser

2012/2013
Fotbollssäsongen 2012/2013
2012 i Frankrike
2013 i Frankrike